Wojciech Orłowski (1963–2019) – polski prawnik w UMCS w Lublinie.
 Wojciech Orłowski – polski sportowiec